Текруз има више значења:

 Текруз (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текруз (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текруз (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику